Hr.Ms. Tromp of Zr.Ms. Tromp kan verwijzen naar verschillende schepen bij de Nederlandse marine die vernoemd zijn naar Maarten Harpertszoon Tromp.

Schepen
 Tromp (1777), een Nederlands linieschip van 54 stukken van de admiraliteit van de Maze.
 Tromp (1803), een Nederlandse kanonneerschoener van 7 stukken.
 Tromp (1808), een Nederlands linieschip van 64/60 stukken.
 Zr.Ms. Tromp (1830), een Nederlands linieschip (dit schip heeft nooit gevaren).
 Hr.Ms. Tromp (1877), een Nederlands schroefstoomschip 1e klasse van de Atjehklasse.
 Hr.Ms. Marten Harpertsz. Tromp (1906), een Nederlands pantserschip.
 Hr.Ms. Tromp (1938), een Nederlandse kruiser van de Trompklasse.
 Hr.Ms. Tromp (1975), een Nederlands fregat van de Trompklasse.
 Zr.Ms. Tromp (2003), een Nederlands fregat van de De Zeven Provinciënklasse

Scheepsklasses
 De Trompklasse (kruiser), een scheepsklasse die verschillende kruisers omvatte.
 De Trompklasse (fregat), een scheepsklasse die verschillende fregatten omvatte.